Richard Aurili (1834-1914) was een Italiaans beeldhouwer die vanuit Frankrijk werkte. 

Aurili werkte tot 1890 in België. Daarna verhuisde hij naar Parijs, waar zijn werken tentoongesteld werden in de 
Salon Des Artistes Francais. Van zijn omvangrijk oeuvre zijn onder meer zijn bustes van vrouwen en gladiatoren in klei, marmer of brons gekend.

Italiaans beeldhouwer